

Carriera

Club
Con la maglia della Juvenes/Dogana ha giocato 4 partite di qualificazione alla Coppa UEFA/Europa League, 2 nell'edizione 2008-2009 e le altre 2 nell'edizione successiva.

Nella stagione 2012-2013 gioca altre 2 partite di qualificazione alle seconda coppa internazionale con la maglia del La Fiorita. Nella stagione 2014-2015 calca invece i campi internazionali con la Folgore/Falciano, con cui il 3 luglio 2014 segna un gol nella partita di andata del primo turno preliminare di Europa League contro i montenegrini del Buducnost, che vincono l'incontro con il punteggio di 2-1.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Folgore/Falciano: 2014-2015

Juvenes/Dogana: 2008-2009
La Fiorita: 2012-2013
Folgore/Falciano: 2014-2015

La Fiorita: 2012
Folgore/Falciano: 2015

Individuale
Premio Pallone di Cristallo: 1
2014

Collegamenti esterni